Brörs, Broers oder Brørs ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Broers (* 1938), britischer Forscher im Bereich der Nanotechnologie
 Dieter Broers (* 1951), deutscher Biophysiker und Schriftsteller
 Filippo Tiago Broers (1916–1990), römisch-katholischer Bischof
 Jacobus Cornelis Broers (1795–1847), niederländischer Mediziner
 Léon Broers, belgischer Marathonläufer
 Morten Brørs (* 1973), norwegischer Skilangläufer
 Sigurd Brørs (* 1968), norwegischer Skilangläufer
 Sturla Brørs (* 1965), norwegischer Skilangläufer